

Geografia 
 Sil – fiume di Llión e della Galizia (Spagna)

Sigle 
 Summer Institute of Linguistics – organizzazione non governativa per lo studio e la documentazione delle lingue minoritarie, nota anche come SIL International
 Servizio internazionale delle latitudini – rete di osservatori usata per misurare la variazione di latitudine risultante dall'oscillazione dell'asse di rotazione della Terra
 Software-in-the-loop – tecniche di verifica (testing) di unità di controllo elettronico che utilizzano una emulazione completa via software del sistema a cui sono destinate
 Squamous Intraepithelial Lesion – Lesione Intraepiteliale Squamosa, nella classificazione del sistema Bethesda
 Safety Integrity Level (Gestione della Sicurezza Funzionale) – SIL è un'unità di misura per la quantificazione della riduzione del rischio nella progettazione e nella gestione dei sistemi di sicurezza negli impianti
 SIL – Servizio Ispezioni del Lavoro dell'Ispettorato nazionale del lavoro

Mineralogia 
 Sil – abbreviazione di sillimanite

Codici 
 SIL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sila (Papua Nuova Guinea)
 sil – codice ISO 639-3 della lingua tumulung sisaala